Щитоно́ски  — подсемейство жуков из семейства листоедов. Насчитывает более 6 тыс. видов, распространённых повсеместно.

Описание 
Тело уплощённое, длиной от 2 до 40 мм. Голова сверху не видна, так как прикрыта переднеспинкой. Субсоциальное поведение обнаружено у Acromis.

Распространение 
Встречаются всесветно. Одна триба Cassidini встречается по всему свету, остальные преобладают либо в Старом Свете (17 триб) или в Новом Свете (18). Мелкие трибы Aproidini и Eurispini ограничены Австралией, а триба Callohispini — Мадагаскаром. В Афротропике одна эндемичная монотипическая триба Exothispini; в Ориентальной области две многообразные эндемичные трибы Anisoderini и Bothryonopini. 11 эндемичных триб в Неотропике: Alurnini, Arescini, Cubispini, Delocraniini, Dorynotini, Eugenysini, Goniocheniini, Hispoleptini, Hybosispini, Omocerini и Prosopodontini. Наибольшее количество видов обитают в тропиках Южной Америки. Изобилуют также на континенте Евразии.

Систематика 
Включает более 6300 видов (более 3300 из бывшего Hispinae и около 3 тыс. видов из Cassidinae s.str.) и 340 родов. Ранее отдельное подсемейство Hispinae недавно включено в состав Cassidinae sensu lato, принимаемого в широком таксономическом объёме. В сумме в него входит 36 триб, из которых 24 из бывшего Hispinae, а остальные 12 триб из узкого состава Cassidinae. Монофилия отдельных триб (например, Aspidimorphini, Eugenysini, Goniocheniini и Physonotini) остаётся под вопросом, а позиция трибы Notosacanthini внутри подсемейства не ясна из-за минирующих личинок. Статус и положение монотипической трибы Cubispini, с единственным родом Cubispa Barber (1946) и двумя бескрылыми видами с Кубы и Гватемалы, также остаётся под вопросом. Первоначально их включили в состав Cassidinae (Hispinae), но Monrós (1954) перенёс их в подсемейство Eumolpinae. В 2014 году род Cubispa вернули в состав Cassidinae. Среди крупнейших триб: Cassidini (76 родов и около 1000 видов; или 87 родов по другим данным), Hispini (20 родов и около 600 видов), Uroplatini (32 родов и около 400 видов).
 линия Hispinae: Alurnini, Anisoderini, Aproidini, Arescini, Bothryonopini, Callispini, Callohispini, Cephaloleiini, Chalepini, Colaenomendorini, Cryptonychini, Cubispini, Eurispini, Exothispini, Gonophorini, Hispini, Hispoleptini, Hybosispini, Leptispini, Oediopalpini, Oncocephalini, Promecothecini, Prosopodontini, Sceloenoplini, Spilophorini.
 линия Cassidinae: Aspidimorphini, Basiprionotini, Cassidini, Delocraniini, Dorynotini, Eugenysini, Goniocheniini, Hemispaerotini, Mesomphaliini, Notosacanthini, Omocerini, Physonotini.

Список родов 

 Acanthodes Baly, 1864
 Acentroptera Guérin-Méneville, 1844
 Acmenychus Weise, 1905
 Acritispa Uhmann, 1940
 Acrocassis Spaeth, 1922
 Acromis Chevrolat in Dejean, 1836
 Adalurnus Maulik, 1936
 Aethiopocassis Spaeth, 1922
 Agathispa Weise, 1905
 Agenysa Spaeth, 1905
 Agoniella Weise, 1911
 Agonita Strand, 1942
 Agroiconota Spaeth, 1913
 Aidoia Spaeth, 1952
 Alurnus Fabricius, 1775
 Amblispa Baly, 1858
 Amythra Spaeth, 1913
 Anacassis Spaeth, 1913
 Andevocassis Spaeth, 1924
 Androya Spaeth, 1911
 Anepsiomorpha Spaeth, 1913
 Anisochalepus Uhmann, 1940
 Anisodera Chevrolat in Dejean, 1836
 Anisostena Weise, 1910
 Aporocassida Spaeth, 1952
 Aproida Pascoe, 1863
 Arescus Perty, 1832
 Asamangulia Maulik, 1915
 Aslamidium Borowiec, 1984
 Aspidimorpha Hope, 1840
 Aspidispa Baly, 1869
 Asteriza Chevrolat in Dejean, 1836
 Aulostyrax Maulik, 1929
 Austropsecadia Hincks, 1950
 Baliosus Weise, 1905
 Balyana Péringuey, 1898
 Basiprionota Chevrolat in Dejean, 1836
 Basipta Chevrolat, 1849
 Botanochara Dejean, 1836
 Bothrispa Uhmann, 1940
 Botryonopa Dejean, 1835
 Brachycoryna Guérin-Méneville, 1844
 Bradycassis Spaeth, 1952
 Brontispa Sharp, 1904
 Bruchia Weise, 1906
 Bulolispa Gressitt and Samuelson, 1990
 Calamispa Gressitt, 1957
 Caledonispa Uhmann, 1952
 Callanispa Uhmann, 1959
 Calliaspis Dejean, 1836
 Callispa Baly, 1858
 Callistola Dejean, 1836
 Callohispa Uhmann, 1960
 Calyptocephala Chevrolat in Dejean, 1836
 Canistra Erichson, 1847
 Capelocassis Spaeth, 1952
 Carinispa Uhmann, 1930
 Carlobruchia Spaeth, 1911
 Cassida Linnaeus, 1758
 Cassidinoma Hincks, 1950
 Cassidispa Gestro, 1899
 Cassidopsis Fairmaire, 1899
 Cephaloleia Chevrolat in Dejean, 1836
 Ceratispa Gestro, 1895
 Chacocassis Spaeth, 1952
 Chaeridiona Baly, 1869
 Chalepispa Uhmann, 1955
 Chalepotatus Weise, 1910
 Chalepus Thunberg, 1805
 Charidotella Weise, 1896
 Charidotis Boheman, 1854
 Charistena Baly, 1864
 Chelobasis Gray, 1832
 Chelymorpha Chevrolat in Dejean, 1836
 Chelysida Fairmaire, 1882
 Chersinellina Hincks, 1950
 Chiridopsis Spaeth, 1922
 Chiridula Weise, 1889
 Chlamydocassis Spaeth, 1952
 Chrysispa Weise, 1897
 Cirrispa Uhmann, 1936
 Cistudinella Champion, 1894
 Cladispa Baly, 1858
 Clinocarispa Uhmann, 1935
 Cnetispa Maulik, 1930
 Coelaenomenodera Blanchard, 1845
 Conchyloctenia Spaeth, 1902
 Coptocycla Chevrolat in Dejean, 1836
 Coraliomela Jacobson, 1899
 Corynispa Uhmann, 1940
 Crambelea Spaeth, 1913
 Craspedonispa Weise, 1910
 Craspedonta Chevrolat in Dejean, 1836
 Cryptonychus Gyllenhal, 1817
 Cteisella Weise, 1896
 Ctenocassida Spaeth, 1926
 Ctenocharidotis Spaeth, 1926
 Ctenophilaspis Spaeth, 1926
 Cubispa Barber, 1946
 Cyclocassis Spaeth, 1913
 Cyclosoma Guérin-Méneville, 1835
 Cyperispa Gressitt, 1957
 Cyrtonota Chevrolat in Dejean, 1836
 Dactylispa Weise, 1897
 Decatelia Weise, 1904
 Delocrania Guérin-Méneville, 1844
 Deloyala Chevrolat in Dejean, 1836
 Demotispa Baly, 1858
 Dicladispa Gestro, 1897
 Discomorpha Chevrolat in Dejean, 1836
 Dorcathispa Weise, 1901
 Dorynota Chevrolat in Dejean, 1836
 Downesia Baly, 1858
 Drepanocassis Spaeth, 1936
 Drescheria Weise, 1911
 Echoma Chevrolat in Dejean, 1836
 Elytrogona Chevrolat in Dejean, 1836
 Emdenia Spaeth, 1915
 Enagria Spaeth, 1913
 Enischnispa Gressitt, 1957
 Epistictina Hincks, 1950
 Erbolaspis Spaeth, 1924
 Eremionycha Spaeth, 1911
 Erepsocassis Spaeth, 1936
 Estigmena Hope, 1840
 Eugenysa Chevrolat in Dejean, 1836
 Euprionota Guérin-Méneville, 1844
 Eurispa Baly, 1858
 Eurypedus Gistel, 1834
 Eurypepla Boheman, 1854
 Eutheria Spaeth, 1909
 Euxema Baly, 1885
 Exestastica Spaeth, 1909
 Exothispa Kolbe, 1897
 Floridocassis Spaeth in Hincks, 1952
 Fornicocassis Spaeth, 1917
 Fossispa Staines, 1989
 Gestronella Weise, 1911
 Glyphocassis Spaeth, 1914
 Glyphuroplata Uhmann, 1937
 Goniochenia Weise, 1896
 Gonophora Chevrolat in Dejean, 1836
 Goyachalepus Pic, 1929
 Gratiana Spaeth, 1913
 Gyllenhaleus Weise, 1903
 Helocassis Spaeth, 1952
 Hemisphaerota Chevrolat in Dejean, 1836
 Heptachispa Uhmann, 1953
 Heptatomispa Uhmann, 1940
 Heptispa Weise, 1906
 Herissa Spaeth, 1909
 Herminella Spaeth, 1913
 Heterispa Chapuis, 1875
 Heteronychocassis Spaeth, 1915
 Heterrhachispa Gressitt, 1957
 Hilarocassis Spaeth, 1913
 Hispa Linnaeus, 1767
 Hispellinus Weise, 1897
 Hispodonta Baly, 1858
 Hispoleptis Baly, 1864
 Homalispa Baly, 1858
 Hovacassis Spaeth, 1952
 Hybosa Duponchel, 1842
 Hybosinota Spaeth, 1909
 Hybosispa Weise, 1910
 Hypocassida Weise, 1893
 Imatidium Fabricius, 1801
 Ischiocassis Spaeth, 1917
 Ischnispa Gressitt, 1963
 Ischnocodia Spaeth, 1942
 Ischyronota Weise, 1891
 Isopedhispa Spaeth, 1936
 Jambhala Würmli, 1975
 Javeta Baly, 1858
 Jonthonota Spaeth, 1913
 Klitispa Uhmann, 1940
 Laccoptera Boheman, 1855
 Lasiochila Weise, 1916
 Leptispa Baly, 1858
 Leptocodia Spaeth, 1952
 Leucispa Chapuis, 1875
 Limnocassis Spaeth, 1952
 Lorentzocassis Spaeth, 1913
 Macrispa Baly, 1858
 Macromonycha Spaeth, 1911
 Mahatsinia Spaeth, 1919
 Malayocassis Spaeth, 1952
 Mecistomela Jacobson, 1899
 Megapyga Boheman, 1850
 Melanispa Baly, 1858
 Meroscalsis Spaeth, 1903
 Mesomphalia Hope, 1839
 Metazycera Chevrolat in Dejean, 1836
 Metriona Weise, 1896
 Metrionella Spaeth, 1932
 Metriopepla Fairmaire, 1882
 Mexicaspis Spaeth, 1936
 Micrispa Gestro, 1897
 Microctenochira Spaeth, 1926
 Microrhopala Chevrolat in Dejean, 1836
 Mimoethispa Pic, 1927
 Miocalaspis Weise, 1899
 Monagonia Uhmann, 1931
 Nabathaea Spaeth, 1911
 Nanocthispa Monrós and Viana, 1947
 Nebraspis Spaeth, 1913
 Nesohispa Maulik, 1913
 Nilgiraspis Spaeth, 1932
 Nonispa Maulik, 1933
 Notosacantha Chevrolat in Dejean, 1836
 Nuzonia Spaeth, 1912
 Nympharescus Weise, 1905
 Ocnosispa Weise, 1910
 Octhispa Chapuis, 1877
 Octocladiscus Thomson, 1856
 Octodonta Chapuis, 1875
 Octotoma Dejean, 1836
 Octuroplata Uhmann, 1940
 Odontispa Uhmann, 1940
 Odontota Chevrolat in Dejean, 1836
 Oediopalpa Baly, 1858
 Ogdoecosta Spaeth, 1909
 Omaspides Chevrolat in Dejean, 1836
 Omocerus Chevrolat, 1835
 Omoteina Chevrolat in Dejean, 1836
 Oncocephala Agassiz, 1846
 Oocassida Weise, 1897
 Opacinota E. Riley, 1986
 Orexita Spaeth, 1911
 Orobiocassis Spaeth, 1934
 Ovotispa Medvedev, 1992
 Oxycephala Guérin-Méneville, 1838
 Oxychalepus Uhmann, 1937
 Oxylepus Desbrochers, 1884
 Oxyroplata Uhmann, 1940
 Palmispa Gressitt, 1960
 Parachirida Hincks, 1952
 Paranota Monrós and Viana, 1949
 Paraselenis Spaeth, 1913
 Paratrikona Spaeth, 1923
 Parimatidium Spaeth, 1938
 Parorectis Spaeth, 1901
 Parvispa Uhmann, 1940
 Pentispa Chapuis, 1875
 Peronycha Weise, 1909
 Pharangispa Maulik, 1929
 Phidodontina Uhmann, 1938
 Philodonta Weise, 1904
 Physocoryna Guérin-Méneville, 1844
 Physonota Boheman, 1854
 Phytodectoidea Spaeth, 1909
 Pilemostoma Desbrochers, 1891
 Pistosia Weise, 1905
 Plagiometriona Spaeth, 1899
 Platocthispa Uhmann, 1939
 Platyauchenia Sturm, 1843
 Platycycla Boheman, 1854
 Platypria Guérin-Méneville, 1840
 Plesispa Chapuis, 1875
 Pleurispa Weise, 1902
 Poecilaspidella Spaeth, 1913
 Polychalca Chevrolat in Dejean, 1836
 Polychalma Barber and Bridwell, 1940
 Polyconia Weise, 1905
 Prionispa Chapuis, 1875
 Probaenia Weise, 1904
 Promecispa Weise, 1909
 Promecotheca Blanchard, 1853
 Prosopodonta Baly, 1858
 Psalidoma Spaeth, 1899
 Pseudandroya Spaeth, 1952
 Pseudispa Chapuis, 1875
 Pseudispella Kraatz, 1895
 Pseudocalaspidea Jacobson, 1899
 Pseudocallispa Uhmann, 1931
 Pseudoctenochira Spaeth, 1926
 Pseudostilpnaspis Borowiec, 2000
 Rhabdotohispa Maulik, 1913
 Rhacocassis Spaeth, 1904
 Rhadinosa Weise, 1905
 Rhoia Spaeth, 1913
 Rhoptrispa Chen and Tan, 1965
 Rhytidocassis Spaeth, 1941
 Saulaspis Spaeth, 1913
 Scaeocassis Spaeth, 1913
 Sceloenopla Chevrolat in Dejean, 1836
 Seminabathea Borowiec, 1994
 Serratispa Staines, 2002
 Silana Spaeth, 1914
 Sinispa Uhmann, 1938
 Smeringaspis Spaeth, 1924
 Solenispa Weise, 1905
 Spaethaspis Hincks, 1952
 Spaethiella Barber and Bridwell, 1940
 Spaethispa Uhmann, 1939
 Sphenocassis Spaeth, 1911
 Spilophora Boheman, 1850
 Squamispa Maulik, 1928
 Stenispa Baly, 1858
 Stenopodius Horn, 1883
 Stephanispa Gressitt, 1960
 Sternocthispa Uhmann, 1938
 Sternoplispa Uhmann, 1940
 Sternostena Weise, 1910
 Sternostenoides Monrós and Viana, 1947
 Stethispa Baly, 1864
 Stilpnaspis Weise, 1905
 Stoiba Spaeth, 1909
 Stolas Billberg, 1820
 Strongylocassis Hincks, 1950
 Sumitrosis Butte, 1969
 Syngambria Spaeth, 1911
 Tapinaspis Spaeth, 1936
 Tegocassis Spaeth, 1924
 Temnochalepus Uhmann, 1935
 Temnocthispa Uhmann, 1939
 Teretrispa Gressitt, 1960
 Terpsis Spaeth, 1913
 Tetracassis Spaeth, 1952
 Thlaspida Weise, 1899
 Thlaspidosoma Spaeth, 1901
 Thlaspidula Spaeth, 1901
 Thomispa Würmli, 1975
 Thoracispa Chapuis, 1875
 Torquispa Uhmann, 1954
 Trichaspis Spaeth, 1911
 Trichispa Chapuis, 1875
 Trigonocassis Hincks, 1950
 Trilaccodea Spaeth, 1902
 Unguispa Uhmann, 1954
 Uroplata Chevrolat in Dejean, 1836
 Vietocassis Medvedev and Eroshkina, 1988
 Wallacispa Uhmann, 1931
 Xenarescus Weise, 1905
 Xenicomorpha Spaeth, 1913
 Xenochalepus Weise, 1910
 Xiphispa Chapuis, 1878
 Zatrephina Spaeth, 1909
 Zeugonota Spaeth, 1913

Вымершие
 †Callistaspis  Haupt, 1950
 †Echinocallispa  Zhang et al. 1994
 †Electrolema Schaufuss, 1891
 †Eocassida Haupt, 1950
 †Oligocassida Theobald, 1937
 †Oposispa Uhmann, 1939 († Oposispini Uhmann, 1939)
 †Paracassida Haupt, 1956
 †Succinispa Nadein, 2015 († Oposispini)
 †Sucinagonia Uhmann, 1939  († Oposispini)
 другие

Примечания

Литература 
 
 Borowiec L. 1994. A monograph of the Afrotropical Cassidinae (Coleoptera: Chrysomelidae). Part I. Introduction, morphology, key to the genera, and reviews of the tribes Epistictinini, Basiprionotini and Aspidimorphini (except the genus Aspidimorpha). Genus (suppl.), Biologica Silesiae, Wrocław, 276 pp.
 Borowiec L. 1997. A monograph of the Afrotropical Cassidinae (Coleoptera: Chrysomelidae). Part II. Revision of the tribe Aspidimorphini 2, the genus Aspidimorpha Hope. Genus (suppl.), Biologica Silesiae, Wrocław, 595 pp.
 Borowiec L. 1999. A world catalogue of the Cassidinae (Coleoptera: Chrysomelidae). Biologica Silesiae, Wrocław, 476 pp.
 Borowiec L. 2002. A monograph of the Afrotropical Cassidinae (Coleoptera: Chrysomelidae). Part III. Revision of the tribe Cassidini 1, except the genera Aethiopocassis Sp., Cassida L., and Chiridopsis Sp. Genus, supplement, Biologica Silesiae, Wrocław, 292 pp. + 17 pl.
 Borowiec L., Świętojańska J. 2011. The Tortoise beetles of Madagascar (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Part 1: Basiprionotini, Aspidimorphini and Cassidini (except the genus Cassida). Polish Taxonomical Monographs vol. 18, Biologica Silesiae, Wrocław, 246 pp.
 Borowiec L., Świętojańska J. 2013. The Tortoise beetles of Madagascar (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Part 2: Cassidini, the genus Cassida. Polish Taxonomical Monographs vol. 20, Biologica Silesiae, Wrocław, 294 pp.
 Borowiec L., Świętojańska J. 2014. Cassidinae Gyllenhal, 1813. W: R. A.B. Leschen, R. G. Beutel (ed.), Handbook of Zoology, Arthropoda, Insecta, Coleoptera, Beetles. Vol. 3: Morphology and Systematics (Phytophaga), De Gruyter, Berlin/Boston: pp. 198—217.
 Borowiec L., Świętojańska J., 2017 b. A monograph of the Afrotropical Cassidinae (Coleoptera: Chrysomelidae).Part 4. Revision of the genus Chiridopsis. Zootaxa (Monograph) 4316 (1): 85 pp.
 Borowiec L., Świętojańska J., 2018. A monograph of the Afrotropical Cassidinae (Coleoptera: Chrysomelidae). Part 5. Revision of the genus Aethiopocassis Spaeth. Zootaxa (Monograph), 4488(1): 1—99.
 Borowiec L., Świętojańska J., Sekerka L., 2019. Revision of the tribe Cryptonychini (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae) of New Caledonia. Zootaxa (Monograph), 4690(1): 1—71.
 Chen S. H., P. Y. Yu, C. H. Sun, C. H. T’an, & Y. Zia 1986. Fauna Sinica (Insecta: Coleoptera: Hispidae). Science Press, Beijing. 653 pp.
 Uhmann E. 1958. Coleopterorum Catalogus Supplementa. Chrysomelidae: Hispinae, Hispinae Africanae, Eurasiaticae, Australicae. W. Junk. s’Gravenhage. Pars 35(2), 155—398.
 Würmli M. 1975. Gattungmonographie der altweltlichen Hispinen (Coleoptera: Chrysomelidae: Hispinae). Entomologische Arbeiten aus dem Museum G. Frey, 26, 1—83.

Ссылки 
 Подсемейство щитоноски (Chrysomelidae: Cassidinae) — атлас листоедов России
 Cassidinae of the world — an interactive manual (Coleoptera: Chrysomelidae)

 
Подсемейства насекомых